Oude Postkantoor (Baarn)
 Oude Postkantoor (Breda)
 Oud Postkantoor (Gent)